Клавдия Константинова:
 Емельянова (Константинова), Клавдия Михайловна (1912—1990) — советская легкоатлетка и лыжница.
 Константинова, Клавдия Павловна (1914—1996) — российская певица (сопрано), солистка Всесоюзного радио. Примечания